Vitis steht für:
 
 eine Gemeinde in Niederösterreich, siehe Vitis
 Vitis (Yauyos), ein Ort in den Anden in Peru
 Distrikt Vitis, Distrikt in der Provinz Yauyos in Peru
 in der Antike ein Fluss in Gallia cispadana, vermutlich der heutige Montone (Fluss) in der italienischen Romagna
 ein aus Rebenholz gefertigter Stab, Rangabzeichen des Centurio, siehe Vitis (Rangabzeichen)
 Weinreben (Vitis) Pflanzengattung in der Familie der Weinrebengewächse (Vitaceae)
 Vitis International Variety Catalogue eine Datenbank mit Rebsorten